

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 8 podstawowych
 Wierzbie – wieś w woj. lubelskim, w pow.  zamojskim, w gminie Łabunie
 Wierzbie – wieś w woj. łódzkim, w pow.  kutnowskim, w gminie Kutno
 Wierzbie – wieś w woj. małopolskim, w pow.  miechowskim, w gminie Charsznica
 Wierzbie – wieś w woj. opolskim, w pow.  nyskim, w gminie Łambinowice
 Wierzbie – wieś w woj. opolskim, w pow.  oleskim, w gminie Praszka
 Wierzbie – część wsi Soborzyce w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona
 Wierzbie – wieś w woj. śląskim, w pow.  lublinieckim, w gminie Koszęcin
 Wierzbie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow.  kieleckim, w gminie Pierzchnica
 Wierzbie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow.  konińskim, w gminie Sompolno